Saint Onésime, disciple de saint Paul ;
Onésime est un personnage de cinéma muet ;
Onésime est un personnage de bande dessinée québécoise créé par Albert Chartier.
 Onesime  est un personnage de Benjamin Rabier

Toponymes 
Rivière du Lac Onésime, un affluent de la rivière Saguenay, coulant dans la ville de Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.